Cabernet – rodzina odmian winorośli o ciemnej skórce. Powszechnie uprawiane są szczepy cabernet sauvignon i cabernet franc, pochodzące z terenów między regionem Bordeaux a Krajem Basków.

W instytutach winiarskich uzyskano pokrewne odmiany, którym nadano nazwy związane z cabernetami:
 cabernet blanc (Szwajcaria)
 cabernet cantor (Niemcy)
 cabernet carbon (Niemcy)
 cabernet carol (Niemcy)
 cabernet colonjes (Szwajcaria)
 cabernet cortis (Niemcy)
 cabernet cubin (Niemcy)
 cabernet dorio (Niemcy)
 cabernet dorsa (Niemcy)
 cabernet foch (Szwajcaria)
 cabernet jura (Szwajcaria)
 cabernet lion (Japonia)
 cabernet mitos (Niemcy)
 cabernet moravia (Czechy)
 cabernet pfeffer (Kalifornia)
 cabernet ruby (Kalifornia)
 cabernet severny (Rosja)
 cabernet suntory (Japonia)
 cabernet eidos (Włochy)
 cabernet volos (Włochy)

Niektóre z nich nie są spokrewnione z cabernetem i przypominają go jedynie z nazwy (c. carbon, c. severnyj).

Przypisy

Bibliografia 
 

Szczepy winorośli